Кабеза де Вака има више значења:

 Кабеза де Вака (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кабеза де Вака (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кабеза де Вака (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кабеза де Вака (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кабеза де Вака (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику